Specioso – nome proprio di persona italiano maschile
Specioso (praefectus urbi) – politico romano del V secolo
Specioso (vescovo di Firenze) – vescovo di Firenze nell'VIII secolo